Председник Владе Грчке () је шеф владе Грчке. Уставом Грчке је предвиђен и назив Председник Владе ().

Председник Владе се бира на мандат од четири године. Званична резиденција председника владе је здање Максимос.

Први премијер је био Александар Маврокордат. Тренутни председник владе (од 2019) је Киријакос Мицотакис.

Списак председника владе

Прва грчка република (1822—1832)

Краљевина Грчка - династија Вителсбах (1833–1862)

Краљевина Грчка - династија Гликсбург (1863–1924)

Друга грчка република (1924—1935)

Краљевина Грчка - повратак династије Гликсбург (1935–1974)

Трећа грчка република (1974—)

Спољашње везе 
 Премијер Грчке

Политика Грчке